La palabra Jutlandia puede hacer referencia a:

 Península de Jutlandia, península que comprende la parte continental de Dinamarca y el norte de Alemania.
 Batalla de Jutlandia, combate naval de la Primera Guerra Mundial.
 Jutlandia Septentrional, región administrativa de Dinamarca.
 Jutlandia Central, región administrativa de Dinamarca.
 Jutlandia Meridional, región administrativa de Dinamarca.
 Jutlandia Septentrional, antiguo distrito de Dinamarca.